Анори () — город и муниципалитет на севере Колумбии, на территории департамента Антьокия. Входит в состав субрегиона Северо-Восточная Антьокия.

История 
Поселение, из которого позднее вырос город, было основано в 1808 году. Муниципалитет Анори был выделен в отдельную административную единицу в 1821 году.

Географическое положение 

Город расположен в северо-восточной части департамента, в гористой местности Центральной Кордильеры, на расстоянии приблизительно 96 километров к северо-востоку от Медельина, административного центра департамента. Абсолютная высота — 1522 метра над уровнем моря.
Муниципалитет Анори граничит на севере с муниципалитетами Тараса, Касерес и Сарагоса, на северо-западе — с муниципалитетами Вальдивия и Ярумаль, на западе — с муниципалитетом Кампаменто, на юге — с муниципалитетом Гуадалупе, на востоке и юго-востоке — с муниципалитетом Амальфи, на северо-востоке — с муниципалитетами Сеговия и Сарагоса. Площадь муниципалитета составляет 1430 км².

Население 
По данным Национального административного департамента статистики Колумбии, совокупная численность населения города и муниципалитета в 2012 году составляла 16 447 человек.
Динамика численности населения муниципалитета по годам:

Согласно данным переписи 2005 года мужчины составляли 50,6 % от населения Анори, женщины — соответственно 49,4 %. В расовом отношении белые и метисы составляли 96 % от населения города; негры, мулаты и райсальцы — 3,8 %, индейцы — 0,2 %.
Уровень грамотности среди населения старше 15 лет составлял 84,3 %.

Экономика 
Основу экономики Анори составляют животноводство, растениеводство, горнодобывающая промышленность и заготовка леса.
55,9 % от общего числа городских и муниципальных предприятий составляют предприятия торговой сферы, 33,3 % — предприятия сферы обслуживания, 5 % — промышленные предприятия, 5,8 % — предприятия иных отраслей экономики.

Примечания 

Города Колумбии
Муниципалитеты департамента Антьокия